La Vie promise est une émission de télévision québécoise.
 La Vie promise est un film d'Olivier Dahan avec Isabelle Huppert.
  La Vie promise est un album de chanson française de Julien Estival.